Плахов, Александр Николаевич (род. 1984) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Плахов, Александр Павлович (1928—2000) — Герой Социалистического Труда (1962).